Biskupiec (gromada w powiecie biskupieckim) (reszelski/biskupiecki)
 Biskupiec (gromada w powiecie iławskim) (suski/iławski)